Sehirus är ett släkte av insekter. Sehirus ingår i familjen tornbenskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Skinnbaggar
Tornbenskinnbaggar
Sehirus